Seznam naselij v Črni gori je urejen po občinah Črne gore, skupaj s šifro občine v glavi. Tabele v posameznih občinah vsebujejo imena in šifre naselij. Povzet je po podatkih Zavoda za statistiko Črne gore – MONSTAT.

Andrijevica - 20222

Bar - 20010

Berane - 20079

Bijelo Polje - 20028

Budva - 20036

Cetinje - 20206

Danilovgrad - 20044

Herceg Novi - 20192

Kolašin - 20087

Kotor - 20095

Mojkovac - 20109

Nikšić - 20117

Plav - 20125

Pljevlja - 20141

Plužine - 20133

Podgorica - 20176

Rožaje - 20150

Šavnik - 20214

Tivat - 20168

Ulcinj - 20184

Žabljak - 20052

Sklici in opombe 

Črna gora